

Toponymie 

 le district de Anping (安平), district de la municipalité spéciale de Tainan, à Taïwan ;
 le xian d'Anping (安平), subdivision administrative de la province du Hebei, en Chine.

Autres 
 la classe Anping, classe de patrouilleur de la garde côtière de Taïwan.